Хэ́рриет Джейн (Хэ́тти) Мо́рахэн (; род. 7 марта 1978, Ламбет, Лондон) — английская театральная и телевизионная актриса. Наиболее известна по роли Элинор Дэшвуд в британском мини-сериале «Разум и чувства».

Ранняя жизнь 
Морахэн является младшей дочерью кинорежиссёра  и актрисы . Её старшая сестра Ребекка работает театральным режиссёром. В 2000 году она окончила колледж Мюррея Эдвардса в Кембриджском университете.

Личная жизнь 
Морахэн помолвлена с актёром и режиссёром Блейком Ритсоном, которого она встретила в Кэмбридже. У них есть дочь Эмити, рождённая в августе 2016 года.

Морахэн работала дизайнером костюмов и сценаристом в одном из фильмов, который режиссировал Ритсон.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Мюррей Эдвардс (Кембридж)
Киноактрисы Великобритании